Eriochrysis kan syfta på:

 Eriochrysis (djur) – ett släkte av fjärilar
 Eriochrysis (växter) – ett släkte av växter